Collegio plurinominale Sicilia 2 - 02 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio plurinominale Sicilia 2 - 02 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020